Eichhofen ist der Ortsname von

 Eichhofen (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Eichhofen (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
Siehe auch:
 Eichhoffen (dt. Eichhofen), Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin, Elsass
 Eichhof
 Obereichhofen